Dingelstädt oder von Dingelstädt ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Adolf Ludwig Dingelstädt (1741–1790), deutsch-baltischer Theologe, Generalsuperintendent von Livland  
 Levin August von Dingelstädt (1718–1807), preußischer Oberst 
 Rudolf von Dingelstädt († 1260), Erzbischof von Magdeburg